«Murder» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Murder! (Asesinato), (1930), película de Alfred Hitchcock.
 Murder, serie de TV.

Música 
 Murder (n/d), álbum de Gehenna.
 Murder (n/d), canción de New Order.
 Murder (n/d), canción de Ashlee Simpson.